Antonio Molinari peut désigner :
 Antonio Molinari (1655-1704), peintre baroque de l'école vénitienne ;
 Antonio Molinari (né en 1967), athlète italien.